Vojnović ist der Familienname folgender Personen:

 Goran Vojnović (* 1980), slowenischer Schriftsteller
 Ivo Vojnović (1857–1929), kroatischer Schriftsteller
 Mihovil Nakić-Vojnović (* 1955), kroatischer Handballspieler, siehe Mihovil Nakić 
 Nika Vojnović (* 2000), kroatische Handballspielerin

Siehe auch:
 George Voinovich (1936–2016), US-amerikanischer Politiker
 Wladimir Nikolajewitsch Woinowitsch (1932–2018), russischer Schriftsteller
 Tytus Wojnowicz (* 1965), polnischer Oboist